Kazimierz Bielawski – poseł na Sejm repninowski w 1767
 Kazimierz Bielawski (1815–1905) – inżynier, topograf, budowniczy linii kolejowych
 Kazimierz Ferdynand Bielawski (1896–1944) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy